Ву́лиця Бо́нч-Брує́вича — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Вулиця Бонч-Бруєвича — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Бонч-Бруєвича — вулиця в місті Донецьк.

 Вулиця Бонч-Бруєвича — колишня назва вулиці Дмитра Байди-Вишневецького в місті Дніпро.
 Вулиця Бонч-Бруєвича — колишня назва вулиці Володимира Дурдуківського в місті Київ.
 Вулиця Бонч-Бруєвича — колишня назва Березнегуватої вулиці в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Вулиця Бонч-Бруєвича — вулиця в місті Костюковичі
 Вулиця Бонч-Бруєвича — вулиця в місті Кричев
 Вулиця Бонч-Бруєвича — вулиця в місті Могильов.

Вулиця Бонч-Бруєвича — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Вулиця Бонч-Бруєвича — вулиця в місті Санкт-Петербург.

Вулиці, названі на честь людей